The Baker & the Beauty – serie televisiva israeliana del 2013
 The Baker & the Beauty – serie televisiva statunitense del 2020